Кубок Болгарії з футболу 2002—2003 — 63-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вдруге поспіль здобув Левські (Софія).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 жовтня 2002

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|29 жовтня/16 листопада 2002

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|30 жовтня/16 листопада 2002

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|17/20 листопада 2002

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|30 листопада/6 грудня 2002

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|30 листопада/7 грудня 2002

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|19 лютого/4 березня 2003

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|4/12 березня 2003

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|16 квітня/3 травня 2003

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на rsssf  

2002–2003
Болгарія
Болгарія
2002 у болгарському спорті
2003 у болгарському спорті